Николай Фёдорович Кузнецов (26 декабря 1916, Петроград — 5 марта 2000, Звёздный городок Московской области) — лётчик-ас, военачальник, учёный, , генерал-майор авиации, Герой Советского Союза, Заслуженный военный лётчик СССР (1967),  (1974).

Биография 
Участник трёх войн: советско-финской войны (1939—1940), Великой Отечественной войны (1941—1945), войны в Корее (1952—1953). Участник парадов Победы в 1945 и 1995 годах.

Заместитель командира эскадрильи 436-го истребительного авиационного полка 239-й истребительной авиационной дивизии 6-й воздушной армии капитан Кузнецов Н. Ф. к январю 1943 года совершил 213 боевых вылетов, в воздушных боях сбил лично 15 и в составе группы 12 самолётов противника (по данным наградного листа — сбил 17 лично и 12 в группе). За эти подвиги Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 года удостоен звания Героя Советского Союза (вручена медаль «Золотая Звезда» № 966).

После представления к званию Героя воевал столь же отважно. К маю 1945 года заместитель командира по воздушно-стрелковой службе — инспектор-лётчик по технике пилотирования 67-го Гвардейского истребительного авиационного полка (273-я истребительная авиационная дивизия, 6-й истребительный авиационный корпус, 16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии майор Н. Ф. Кузнецов совершил 252 боевых вылета, провёл 99 воздушных боёв, сбил лично 21 и в группе 12 самолётов противника. В наградном листе в мае 1945 года было указано ещё большее число побед аса — 24 личные и 12 групповых, но на это большее число побед нет подтверждающих документов. В то же время в литературе указывается и меньшее число побед — 19 личных и 12 групповых.

Начальник Центра подготовки космонавтов в 1963—1972 годах .

Написал и защитил две диссертации: в 1963 году — кандидатскую по тематике безаварийной работы лётчиков, а 1974 годах — докторскую, посвящённую военно-космической тематике.

Автор книг о Великой Отечественной войне, конструкторах космической техники и первых космонавтах.

Память 
Мемориальная доска со скульптурными портретами открыта 9 мая 2015 года на доме № 2 в Звёздном городке в память трёх лётчиков — участников Великой Отечественной войны: Г. Т. Берегового, Н. Ф. Кузнецова и П. И. Беляева (скульптор Андрей Следков).

Награды 
 Герой Советского Союза (1 мая 1943 года).
 Два ордена Ленина (29 октября 1941 года, 1 мая 1943 года).
 Четыре ордена Красного Знамени (10 февраля 1942 года, 6 августа 1944 года, 16 июня 1945 года, 30 декабря 1956 года).
 Орден Александра Невского (29 марта 1945 года).
 Орден Отечественной войны I степени (11 марта 1985 года).
 Три ордена Красной Звезды (7 апреля 1940 года, 3 декабря 1941 года, 17 мая 1951 года).
 Медаль «За боевые заслуги» (6 ноября 1945 года).
 Награждён медалями.
 Заслуженный военный лётчик СССР (8 июля 1967 года).
 Благодарность Президента Российской Федерации (9 апреля 1996 года) — за большой личный вклад в развитие отечественной космонавтики.

Сочинения 
 Кузнецов Н. Ф. Фронт над землей. — (Военные мемуары) — : Воениздат, 1970. — 208 с., илл.
 Кузнецов Н. Ф. Годы испытаний. — : Лениздат, 1987. — 320 с.
 Кузнецов Н. Главный и Первый. Повесть [о С. П. Королёве и Ю. А. Гагарине]. — : Сов. писатель, 1987. — 256 с.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Качинского высшего военного авиационного училища
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Лётчики Корейской войны
Мемуаристы СССР
Участники Парада Победы
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены КПСС
Похороненные на Преображенском кладбище
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Гибель Юрия Гагарина